Ulf Sterner, švedski hokejist, * 11. februar 1941, Deje, Värmland, Švedska.

Sterner je kariero začel pri švedskem klubu Forshaga IF in jo nadaljeval v klubu Västra Frölunda HC Indians. V sezoni 1964/1965 je igral pri AHL klubu Baltimore Clippers, 27. januarja 1965 pa je kot prvi v Evropi vzgojen igralec nastopil na prvenstveni tekmi NHL, za klub New York Rangers, za katerega pa je odigral le štiri tekme. Po koncu sezone se je vrnil na Švedsko, kjer je do konca kariere igral za več klubov. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik ene srebrne medalje, in devetih Svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik ene zlate, petih srebrnih in ene bronaste medalje.

Leta 2001 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih, leta 2012 pa še v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| Forshaga IF
| Švedska liga
| 56/57
|
| 7
| 3
| 0
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Forshaga IF
| Švedska liga
| 57/58
|
| 14
| 2
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Forshaga IF
| Švedska liga
| 58/59
|
| 11
| 7
| 8
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Forshaga IF
| Švedska liga
| 59/60
|
| 14
| 17
| 6
| 23
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 60
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Forshaga IF
| Švedska liga
| 60/61
|
| 13
| 14
| 8
| 22
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 61
|
| 7
| 5
| 0
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 61/62
|
| 20
| 18
| 13
| 31
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 62
|
| 7
| 9
| 7
| 16
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 62/63
|
| 21
| 21
| 10
| 31
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 7
| 2
| 9
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 63/64
|
| 19
| 11
| 6
| 17
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 7
| 6
| 5
| 11
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Baltimore Clippers
| AHL
| 64/65
|
| 52
| 18
| 26
| 44
|
| 12
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| New York Rangers
| NHL
| 64/65
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska 2. liga
| 65/66
|
| 21
| 44
| 14
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 4
| 1
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 66/67
|
| 19
| 4
| 11
| 15
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 67/68
|
| 21
| 16
| 8
| 24
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 68/69
|
| 19
| 19
| 20
| 39
|
| 10
|
| 7
| 5
| 7
| 12
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 5
| 9
| 14
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska 2. liga
| 69/70
|
| 22
| 17
| 26
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 1
| 7
| 8
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 70/71
|
| 20
| 14
| 10
| 24
| -15
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 71/72
|
| 28
| 15
| 21
| 36
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 17
| 17
| 34
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 9
| 5
| 2
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| London Lions
| Britanska liga
| 73/74
|
| 64
| 27
| 88
| 115
|
| 71
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Bäcken HC
| Švedska 2. liga
| 74/75
|
| 22
| 14
| 30
| 44
|
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bäcken HC
| Švedska liga
| 75/76
|
| 22
| 17
| 23
| 40
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bäcken HC
| Švedska liga
| 76/77
|
| 24
| 14
| 24
| 38
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vänersborgs HC
| Švedska 2. liga
| 77/78
|
| 15
| 17
| 16
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarö HC
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 587
| bgcolor="#7FFF00" | 392
| bgcolor="#7FFF00" | 424
| bgcolor="#7FFF00" | 816
| bgcolor="#7FFF00" | -15
| bgcolor="#7FFF00" | 465
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Forshaga IF
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Baltimore Clippers
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Rögle BK
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti London Lions
Hokejisti Bäcken HC
Hokejisti Vänersborgs HC
Hokejisti Hammarö HC
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih